Синке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от имени Синко ← Семён.

 Известные носители 
 Синкевич, Александр Фёдорович (в монашестве Антоний; 1903—1996) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей, архиепископ Лос-Анджелесский и Южно-Калифорнийский.
 Синкевич, Антон Адамович — Георгиевский кавалер; полковник; 23 декабря 1878.
 Синкевич, Афанасий Кузьмич — Георгиевский кавалер; полковник; 25 ноября 1916.
 Синкевич, Валентина Алексеевна (1926—2018) — русский поэт, переводчик и эссеист, критик.
 Синкевич, Вячеслав Григорьевич (род. 1965) — российский художник.
 
 Синкевич, Лукас (род. 1985) — немецкий футболист польского происхождения.
 Синкевич, Ян Петрович (1901—1970) — советский военачальник, генерал-майор.

 См. также 
 

 Примечания